HAL-терапия — метод реабилитации пациентов с патологией моторных функций нижних конечностей из-за нарушений центральной нервной системы или как следствие нейромышечных заболеваний. Метод активно развивается японскими и немецкими учёными и базируется на применении системы Hybrid Assistive Limb (Cyberdyne Inc., Япония).

Принцип 
В основе метода лежит регулярная локомоторная терапия с применением медицинской версии роботизированного костюма Hybrid Assistive Limb (HAL) для нижних конечностей. Занятия проходят на специальной медицинской беговой дорожке (тредмиле) с разгрузкой веса тела, которая компенсирует вес самого костюма, весящего около 14 кг.

Уникальной особенностью HAL является то, что пациент активно управляет роботизированным комплексом с помощью собственных нервных импульсов (биоэлектрических потенциалов), которые улавливаются роботом с помощью специальных клеящихся сенсоров с поверхности кожи по принципу поверхностной электромиографии. Даже самые минимальные импульсы дают роботу понять, какое движение пытается инициировать пациент. Далее, без какой либо задержки по времени, сервоприводы, расположенные на уровне тазобедренных и коленных суставов, помогают совершить желаемое движение, компенсируя при этом недостающую силу. Таким образом пациент осуществляет осознанные шаги, а мозг получает позитивную биологическую обратную связь от нижних конечностей о том, что желаемое движение было выполнено успешно, что значительно усиливает обучающий эффект. Также в результате многократного целенаправленного повторения движений запускается процесс нейропластичности, лежащей в основе восстановления нарушенной двигательной функции.

Процесс тренировок контролируется HAL-терапевтом — специально обученным физиотерапевтом, который индивидуально настраивает необходимый уровень поддержки со стороны HAL для каждого сустава с целью воссоздания физиологического паттерна ходьбы. По мере улучшения навыков ходьбы уровень поддержки постепенно уменьшается.

HAL-терапия может использоваться как монотерапия, также может комбинироваться с другими физиотерапевтическими и реабилитационными процедурами.

Результаты 
В результате регулярного применения HAL-терапии у пациентов восстанавливаются навыки ходьбы, увеличивается скорость ходьбы и пройденное расстояние, а также мышечная масса, улучшается координация и чувствительность, снижается потребность в вспомогательных средствах, уменьшается спастика и уровень нейропатических болей, в некоторых случаях восстанавливается возможность контролировать мочевой пузырь и кишечник.

Показания 
HAL-терапия является новым и пока единственным видом локомоторной роботизированной терапии, в которой используются биоэлектрические потенциалы человека для инициации движения. В связи с этим учёными разных стран проводятся активные исследования о возможных показаниях применения данного вида терапии. На данный момент HAL-терапия зарекомендовала себя при следующих диагнозах:
 Миелопатия / повреждение спинного мозга (давность события не имеет значения)
 Инсульт
 Черепно-мозговая травма
 Мышечная дистрофия
 Боковой амиотрофический склероз (БАС)
 Рассеянный склероз
 ДЦП
 Спинальная мышечная атрофия
 Бульбоспинальная амиотрофия Кеннеди
 Болезнь Шарко-Мари-Тута
 Миозит с включениями телец (МВТ)
 Врожденные миопатии

Ограничения методики 
Полное отсутствие биоэлектрических импульсов делает невозможным применение HAL-терапии. В таких случаях применяются пассивные комплексы локомоторной терапии.

Другим важным ограничением является рост пациента меньше 140 см или больше 200 см, а также вес более 100 кг, что связано непосредственно с техническими особенностями HAL.

Аналоги 
На сегодняшний день отсутствуют функционирующие или допущенные к применению аналоги HAL-терапии, где бы использовались биоэлектрические потенциалы для инициации движения. Несмотря на это существуют несколько зарекомендовавших себя комплексов для роботизированной механотерапии для проведения пассивной двигательной терапии.

Примечания

См. также 
 Мануальная терапия
 Неврология
 Физиотерапия

Ссылки 
 Официальный сайт производителя

Лечение
Физиотерапия
Инвалидность
Экзоскелеты